Ибибио — язык, принадлежащий к бенуэ-конголезской семье нигеро-конголезской макросемьи. Носители — свыше 10 млн чел., проживающих в штате Аква-Ибом и Кросс-Ривер, Нигерия. Языки эфик и аннанг являются диалектами языка ибибио.

Лексика

Примечания

Литература 
 O. E. Essien (1991): «The nature of tenses in African languages: a case study of the morphemes and their variants.» In: Archiv Orientalni, Bd. 59, 1-11.
 Dafydd Gibbon, Eno-Aasi E. Urua und Moses Ekpenyong (2006): «Problems and solutions in African tone language Text-To-Speech.» In: ISCA Workshop on Multilingual Speech and Language Processing (MULTILING 2006), Stellenbosch, South Africa: Center for Language and Speech Technology, Stellenbosch University, paper 014.
 Raymond G. Gordon, Hrsg. (2005): «Ethnologue: Languages of the World», Fifteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. ISBN 1-55671-159-X
 Kaufman, Elaine Marlowe (1972) Ibibio dictionary. Leiden: ASC / Cross River State University / Ibibio Language Board.
 Arne Bachmann (2006): «Ein quantitatives Tonmodell für Ibibio. Entwicklung eines Prädiktionsmoduls für das BOSS-Sprachsynthesesystem.» Magisterarbeit, University of Bonn.
 Eno-Abasi E. Urua (2004): «Ibibio», Nr. 34/1 in Journal of the international phonetic association, International phonetic association, Kap. Ibibio. 105—109.

Ссылки 

 

 PanAfrican L10n wiki page on Efik, Ibibio and Anaang
 Bachmann’s Master Thesis
 BOSS-IBB documentation v0.1-r4

Кросс-риверские языки
Языки Нигерии